Taj Mahal, een mausoleum in Agra
 Taj Mahal Palace & Tower, hotel in Bombay
 Taj Mahal (muzikant), Amerikaanse bluesmuzikant
 Taj Mahal (2015), een Franse film uit 2015 
 Trump Taj Mahal, casino in Atlantic City